Niemcy:
 Heßloch – dzielnica Wiesbaden

Zobacz też:
 Dittelsheim-Heßloch